Leonora Carrington alude a la pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Además, puede hacer referencia a:

 La Casa Museo Leonora Carrington («Casa Estudio Leonora Carrington» o «Casona Leonora Carrington»), residencia en vida de la artista, reconvertida en casa museo en 2021.
 El Museo Leonora Carrington, museo con sedes en las ciudades de San Luis Potosí y Xilitla, en el estado de San Luis Potosí (México).